Narcy je název dvou obcí ve Francii:

 Narcy (Haute-Marne) – obec v departementu Haute-Marne
 Narcy (Nièvre) – obec v departementu Nièvre